Torn kan syfta på:

 Torn – en hög byggnad eller byggnadsdel
 Torn (botanik) – en utväxt som liknar en tagg
 Torn (Creed-låt) – en låt av rockbandet Creed
 Torn (Ednaswap-låt) – kanske mest känd genom en cover av Natalie Imbruglia
 Torn, Korpo – en ö i Korpo, Pargas stad, Finland.
 Torn (Lisa Ajax-låt) – en musiksingel av Lisa Ajax från 2019
 Kanontorn – en konstruktion som innehåller en kanon av något slag som skyddar själva vapnet samt tornets eventuella besättning
 Torn (schack) – en schackpjäs
 Torns landskommun – en tidigare kommun i förutvarande Malmöhus län 1952–1967
 Torns församling – i Lunds stift 1992–
 Torns distrikt – ett distrikt i Lunds kommun och Skåne län 2016–

Personer
 Rip Torn (1931–2019), amerikansk skådespelare

Se även
Tornet (olika betydelser)
Torna
 Turell